Хоробичі — село в Україні, Городнянському районі Чернігівської області.
 Хоробичі — пункт контролю на державному кордоні України на кордоні з Білоруссю.
 Хоробичі — пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Бахмач — Гомель.